Ваникоро () — небольшой гористый остров и скопление островов в западной части Тихого океана. Относится к островной дуге Санта-Крус — Новые Гебриды. Административно входит в состав провинции Темоту государства Соломоновы Острова. Примерно в 40 км к северо-западу расположен остров Утупуа, в 140 км к юго-востоку — остров Тикопиа.

География 
Площадь острова составляет около 173,2 км². Недалеко расположены маленькие острова Теану, Номиану, Нанунга и Маниеве. За исключением острова Нанунга все острова имеют вулканическое происхождение. Группу, покрытую густой растительностью, окружает коралловый риф. Высшая точка — гора Мбагне (923 м).

Геология 
Ваникоро, как и близлежащие острова, образовались в эпохи плиоцена и плейстоцена. В строении острова преобладают базальтовые породы. Точный возраст вулканита не установлен. Остров Ваникоро, как и другие острова Санта-Крус, образовались в результате столкновения Австралийской и Тихоокеанской плит, что и послужило причиной вулканической активности в этом регионе в далёком прошлом. В настоящее время острова вулканически неактивны, а их поверхность с течением времени подверглась значительной эрозии.

История 
Об острове европейцам стало известно в XVIII—XIX веках во время поисков экспедиции французского путешественника Жана Франсуа де Лаперуза. Оба французских корабля под командованием путешественника потерпели крушение на рифах у берега Ваникоро в 1788 году. Во время следующей экспедиции в 1828 году под командованием Жюля-Сезара Дюмон-Дюрвиля выживших из экспедиции Лаперуза найдено не было, однако, по свидетельствам туземцев, последние четыре матроса умерли в 1825 году.

Остров Ваникоро упоминается в книге Жюля Верна «20 000 лье под водой».

Население 
Острова заселены очень слабо. Численность населения составляет около 1293 жителей (2009), большинство из которых представлено меланезийцами. На острове также проживает около 200 полинезийцев, говорящих на языке тикопиа.

Экономика 
Основные занятия местных жителей — рыболовство и земледелие. Есть паромное сообщение с другими островами страны.

В 2015 году на Ваникоро начались широкомасштабные лесозаготовки, что представляет собой угрозу для местной флоры и фауны.

См. также 
 Список островов Соломоновых Островов

Примечания

Литература 
 Острова Ваникоро упоминаются в 19 главе, Части I романа Жюля Верна "20000 лье под водой".
 Hackman, B.D., Dennis, R.A., Lai, J.B. (1977): Vanikolo geological map sheet 1:50,000, published by Geological Surveys Division of the Ministry of Natural Resources, Honiara, Solomon Islands.
 Jean-François de Lapérouse: Zu den Klippen von Vanikoro. Weltreise im Auftrag Ludwigs XVI. 1785—1788. Nach Lapérouses Tagebüchern aufgezeichnet von M.L.-A. Milet-Mureau, übersetzt, bearbeitet und herausgegeben von Klaus Fischer. Verlag Neues Leben, Berlin 1987, ISBN 3-355-00540-1

Острова Тихого океана
Острова Санта-Крус
Острова Соломоновых Островов